Jiffy kan syfta på:

 Jiffypåse – ett vadderat kuvert, uppkallat efter företaget Jiffy
 Jiffy Lube 300 – ett stockcarlopp